Бакше́ев — русская фамилия; женская форма — Бакше́ева.

Известные носители 
 Бакшеев, Алексей Проклович (1873—1946) — герой Первой мировой войны, генерал-лейтенант Белой армии, политический деятель эмиграции.
 Бакшеев, Василий Николаевич (1862—1958) — советский живописец.
 Бакшеев, Владимир Николаевич (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Бакшеев, Николай Сергеевич (1911—1974) — советский акушер-гинеколог, доктор наук, профессор.
 Бакшеев (Баринов) Пётр Алексеевич (1886—1929) — русский и советский актёр.

Бакшеева 
 Бакшеева, Галина Петровна (1945—2019) — советская теннисистка.
 Бакшеева, Мария Сергеевна (род. 1996) — российская кёрлингистка.

См. также